Resultats del Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 de la temporada 1982, disputat al circuit de Brands Hatch el 18 de juliol del 1982.

Resultats

Altres 
 Pole: Keke Rosberg 1' 09. 540 

 Volta ràpida: Brian Henton 1' 13. 028 (a la volta 63)

Referències 
 

Gran Bretanya
1982